Mateu peut désigner :
 la déclinaison catalane de  ;

Patronyme 

 Jaime Mateu Istúriz, homme politique espagnol.
 Josep Almudéver Mateu (1919-2021), volontaire français dans les Brigades internationales pendant la guerre civile espagnole.
 Meritxell Mateu i Pi, femme politique andorrane.

Toponymes

Divers 
 
Patronyme catalan